Earth désigne :

  est le nom en anglais de la Terre.

Musique 
 Earth est un album de Vangelis, sorti en 1973.
 Earth est un album de Jefferson Starship, sorti en 1978.
 Earth est un album de Matthew Sweet, sorti en 1989.
 Earth est un groupe de musique américain.
 EARTH  est un trio de J-pop actif en 2000 et 2001.
 Earth est un album de Neil Young, sorti en 2016.

Cinéma 

 Earth est un film réalisé par Deepa Mehta en 1998 ;
 Earth, titre original de Un jour sur Terre est un film réalisé en 2007.

Télévision 

 Earth 2 est une série télévisée américaine.
 Earth est le nom du septième épisode de la première saison de Stargate Universe.

Autre 

 Earth est une ville située dans le Texas.

Homonymie de titre